Кысынды — топоним в Архангельском районе Республики Башкортостан

 Кысынды () — деревня в Архангельском районе Башкортостана, относится к Краснозилимскому сельсовету.
 Кысынды (приток Зилима), (Кысынты) () — река в России, протекает в Архангельском, Кармаскалинском районах Республики Башкортостан